Лисичкино — название следующих населённых пунктов в России:

 Лисичкино — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Лисичкино — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Лисичкино — озеро в Звениговском районе Республики Марий Эл.